

Significati
 Libres (liberi), durante la seconda guerra mondiale, era un foglio francese che informava i parenti delle persone deportate in Germania dai nazisti. Alla sua stesura collaborava Marguerite Duras;
 Libres è la versione spagnola dell'album Liberi da sempre dei Sonohra.

Geografia
Libres – comune del Messico nello stato di Puebla